Бракстон има више значења:
 Округ Бракстон (Западна Вирџинија)
 Бракстон (Мисисипи)